Termenul fazan se poate referi la:

 Fazan, pasăre.
 Fazan (joc), joc de cuvinte.
 Fazan, un sat în Districtul Rural Sofla, provincia Isfahan, Iran.